Сеньківська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Сеньківська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район
 Сеньківська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район